Избори за председника Француске 2012. су одржани 22. априла (први круг) и 6. маја (други круг).

Кандидати

Истраживања јавног мњења

Резултати

Види још 
 Парламентарни избори у Француској 2012.

Референце

Напомене

Спољашње везе 

Избори 2012.
Избори у Француској